Corrente contíua
Função contínua
Continua (álbum) - do cantor sertanejo Cristiano Araújo

Desambiguação